

Localidades 

 Inwood (Flórida)
 Inwood (Iowa)
 Inwood (Nova Iorque)
 Inwood (Virgínia Ocidental)
 Inwood (Manhattan)
 Inwood Hill Park

Desambiguações de topônimos